Баня — форма даху культової споруди.
 Баня — те ж саме, що й лазня
 Баня — пристрій, за допомогою якого можна нагрівати тіло безпосередньо на вогні. Розрізнюють водяні, пісочні, повітряні, парові бані. Вода, пісок і ін. нагріваються вогнем і після цього віддають тепло тілу, що нагрівається.

Топонім

Баня — село, Благоєвградська область.
 Баня — село, Бургаська область.
 Баня — село, Пазарджицька область.
 Баня — місто, Пловдивська область.
 Баня — село, Сливенська область.

Баня-Лука — місто в північній Боснії

Баня — село у Північній Македонії.
 Баня — колишнє село, а тепер місто Демир-Капія, у Північній Македонії.

Баня — село в общині Аранджеловаць.
 Баня — село в общині Зубин-Поток.
 Баня — село в общині Істок.
 Баня — село в общині Новий-Пазар.
 Баня — село в общині Прибой.
 Баня — село в общині Сува-Река.
 Баня — село в общині Србиця.

Баня — село у Словаччині.

Баня — колишнє село, а тепер один з районів малоповерхової садибної забудови Калуша.

Баня — село в Дубровницько-Неретванській жупанії.
 Баня — село в Сплітсько-Далматинській жупанії.